Sant’Alessandro ist der Name folgender Orte in Italien:
 Sant’Alessandro (Rom), Stadtteil von Rom, entspricht dem antiken Ficulea

Sant’Alessandro ist außerdem der Name folgender Kirchen in Italien:
 Sant’Alessandro Maggiore (Lucca)
 Sant’Alessandro in Zebedia, Mailand
 Sant’Alessandro (Albizzate), Albizzate
 Sant’Alessandro (Castronno), Castronno
 Sant’Alessandro (Incisa), Incisa in Val d’Arno
 Sant’Alessandro (Pieve Emanuele), Pieve Emanuele (Mailand)
 Sant’Alessandro (Kirche in Rom), Rom
 Sant’Alessandro (Volterra), Volterra
 Sant’Alessandro (Vecchiano), Vecchiano